Пьяндимелето () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.

Население составляет 2097 человек (2008 г.), плотность населения составляет 52 чел./км². Занимает площадь 40 км². Почтовый индекс — 61026. Телефонный код — 0722.

Покровителем коммуны почитается священномученик Власий Севастийский (San Biagio), празднование 3 февраля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.piandimeleto.pu.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/